Temple of Thought — пятый студийный альбом финской рок-группы Poets of the Fall. Дата выхода альбома в Финляндии — 17 марта 2012 года. В хит-параде Финляндии диск достиг 3 позиции и пробыл в чарте 15 недель.

Список композиций

Синглы

Примечания 

Альбомы Poets of the Fall